St. Paul's kan syfta på:

 St. Paul's University – ett japanskt kristet universitet

Geografi

Malta 
 St. Paul's Bay – en stad och kommun
  St Paul's Islet – en ö

Sankta Helena 
 Saint Paul's, Sankta Helena – ett distrikt

Storbritannien
 St. Paul's Walden –  parish i grevskapet Hertfordshire

Se även
 St Paul's School
 St. Paul's Cathedral (olika betydelser)
 St. Paul's Church
 Saint Paul